

Pessoas 
John F. Kennedy — presidente dos Estados Unidos
John F. Kennedy, Jr. — filho do precedente
John Pendleton Kennedy — Escritor e político estadunidense
John Kennedy (compositor) — maestro e compositor estadunidense

Instituições 
Centro Espacial John F. Kennedy — localizado no cabo Canaveral, na Flórida
John F. Kennedy School of Government — Escola depolíticas públicas e administração pública da Universidade Harvard

Localidades 
John Kennedy (Timóteo) — bairro brasileiro no estado de Minas Gerais